XXV чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с декабря 1961 по май 1962 года.

Турнир в расширенном до 24 команд классе «А» проводился в два этапа — предварительный (6 групп по 4 команды в один круг) и финальный (за 1—12-е места) по двухкруговой системе турами, а также утешительный (за 13—24-е места) в один круг.

В соревнованиях класса «А» приняли участие команды из всех 15 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Буревестник» Москва, «Динамо» Москва, «Спартак» Грозный, «Спартак» Ленинград, СКА Ленинград, «Локомотив» Москва); УССР («Буревестник» Одесса, «Буревестник» Харьков, «Локомотив» Киев, СКА Одесса); ЛатССР («Радиотехник» Рига); АзССР («Буревестник» Баку), ГССР («Буревестник» Тбилиси), ЭССР («Калев» Таллин), КазССР («Буревестник» Алма-Ата), БССР («Буревестник» Минск), УзССР («Динамо» Ташкент), ТаджССР («Динамо» Душанбе), ТурССР («Захмет» Ашхабад), КирССР («Алга» Фрунзе), АрССР («Динамо» Ереван), МССР («Молдова» Кишинёв), ЛитССР («Динамо» Вильнюс).

Очередную, четвёртую победу подряд одержали волейболисты ЦСКА. Рижский «Радиотехник» повторил достижение трёхлетней давности и выиграл серебряные медали. Третий год подряд бронза достаётся студентам из клуба «Буревестник» Москва.

Призванные расширить волейбольную географию команды-новички чемпионата не показали высоких результатов, заняв последние девять позиций.

Класс «А»

Предварительный этап 
По две лучшие команды из каждой подгруппы выходят в финальный турнир, две худшие — в утешительный. Соревнования прошли в декабре 1961 года.

I подгруппа

II подгруппа

III подгруппа

IV подгруппа

V подгруппа

VI подгруппа

Финальный этап 
Соревнования прошли с 23 января по 1 июня по туровой системе.

Утешительный этап 
Соревнования прошли с 1 февраля по 16 марта.

Места команд «Захмет» Ашхабад и «Динамо» Душанбе в классе «А» займут СКА Ростов-на-Дону и СКА Рига. Команда СКА Одесса покидает класс «А» как худшая (четвёртая) команда Украинской ССР, её место в чемпионате СССР 1965 займёт «Винница».

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Николай Буробин, А. Журавлёв, Валерий Клигер, Виталий Коваленко, Георгий Мондзолевский, Нил Фасахов, Юрий Чесноков, Игорь Шмидт, Семён Щербаков, Евгений Яковлев. Тренер — Гиви Ахвледиани.

 «Радиотехник» (Рига): Иван Бугаенков, П. Гавровский, Е. Жуков, Э. Иесалниекс, М. Корневский, Евгений Кошелев, Ян Лабуцкас, Эдуард Либинь, Г. Мещерский, М. Озол, Г. Цадыкович, Я. Чекстер. Тренер — Михаил Амалин.

 «Буревестник» (Москва): Г. Ануфриев, Л. Аргун, Дмитрий Воскобойников, Леонид Губенко, В. Дёмин, Борис Елисеев, А. Кармановский, Юрий Коваленко, Валентин Литягин, Вениамин Меркулов, Н. Подзерский, Анатолий Цирков, И. Шишкин. Тренер — Михаил Крылов.

Класс «Б»

Предварительный этап 
13 команд были разбиты на три группы по территориальному признаку. СОревнования в каждой группе прошли по однокруговой системе. По два победителя групп выходили в финальный раунд.

I зона

Игры прошли с 3 по 5 марта в Кишинёве.

II зона

Игры прошли с 3 по 5 марта в Вильянди.

III зона

Игры прошли с 7 по 11 марта в Алма-Ате.

Финальные игры 
Игры прошли с 26 июня по 1 июля в Сухуми.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Владимир Астафьев (СКА Ленинград);
Иван Бугаенков («Радиотехник» Рига);
Николай Буробин (ЦСКА Москва);
Юрий Венгеровский (ЦСКА Москва);
Дмитрий Воскобойников («Буревестник» Москва);
Геннадий Гайковой (СКА Ленинград);
Борис Елисеев («Буревестник» Москва);
Владимир Иванов («Локомотив» Киев);
Важа Качарава («Буревестник» Тбилиси);
Валерий Клигер (ЦСКА Москва);
Виталий Коваленко (ЦСКА Москва);
Юрий Коваленко («Буревестник» Москва);
А. Кармановский («Буревестник» Москва);
Ян Лабуцкас («Радиотехник» Рига);
Станислав Люгайло (ГСВГ);
Г. Мещерский («Радиотехник» Рига);
Георгий Мондзолевский (ЦСКА Москва);
Вячеслав Платонов (СКА Ленинград);
Юрий Поярков («Буревестник» Xарьков);
Жанбек Саурамбаев («Буревестник» Алма-Ата);
Эдуард Сибиряков («Буревестник» Одесса);
Нил Фасахов (ЦСКА Москва);
Анатолий Цирков («Буревестник» Москва);
Юрий Чесноков (ЦСКА Москва).

Литература 
 Спортивный ежегодник 1962 г. Соревнования. Победители. Результаты. — М.: Физкультура и спорт, 1964
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1961 год в волейболе
1962 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1961 году
Чемпионаты СССР в 1962 году